Somers Town, film réalisé par Shane Meadows
Somers Town (Londres), district de Londres
Somerstown (Portsmouth), district de Portsmouth